Petubasti I, sovrano della XXIII dinastia egizia
 Petubasti II, governatore di Tani durante la XXV dinastia egizia
 Petubasti III, sovrano della XXVII dinastia egizia